«Tiger» puede referirse a:iiiii

Significado 
 Tigre, como animal, en idioma inglés.

Personajes 
 Tiger Woods (1975-), golfista estadounidense.
 Tiger, personaje de DC Comics.
 Tiger, personaje de Tekken.
 Tigger, personaje de Winnie the Pooh.

Deporte 

 -- Béisbol
 Detroit Tigers, equipo de las Grandes Ligas de Béisbol de Detroit.
 Hanshin Tigers, equipo de béisbol de Nishinomiya, Japón.
 Kia Tigers, equipo de béisbol de Gwangju, Corea del Sur.

 -- Rugby
 Wests Tigers: equipo de rugby de Sídney, Australia.
 Castleford Tigers, equipo de rugby 13 de Inglaterra.
 Leicester Tigers: equipo de rugby, Estados Unidos.
 LSU Tigers: equipo universitario de Baton Rouge, Estados Unidos.
 Memphis Tigers: equipo universitario de Memphis, Estados Unidos.
 Missouri Tigers: equipo universitario de Columbia, Estados Unidos.
 Princeton Tigers: equipo universitario de Princeton, Estados Unidos.
 Pacific Tigers: equipo universitario de Stockton, Estados Unidos.
 Savannah State Tigers: equipo universitario de Estados Unidos.
 Tennessee State Tigers: equipo universitario de Nashville, Estados Unidos.
 Texas Southern Tigers: equipo universitario de Estados Unidos.
 Towson Tigers: equipo universitario de Estados Unidos.

 -- Otros deportes
 Hamilton Tiger-Cats, equipo de fútbol canadiense de Hamilton, Canadá.
 Hamilton Tigers, equipo de hockey sobre hielo de Hamilton, Canadá.
 Melbourne Tigers: equipo de baloncesto de Melbourne, Australia.
 Richmond Football Club, equipo de fútbol de Melbourne, Australia.

Belicismo y naviera 
 Tiger I y Tiger II, tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial.
 Eurocopter EC665 Tigre / Tiger, helicóptero de ataque.
 Grumman F-11 Tiger, avión de combate estadounidense.
 Northrop F-5E/F Tiger II, avión de combate estadounidense.
 Operación Tiger (1944), de la Segunda Guerra Mundial.
 Operación Tiger (1992), de la Guerra de Croacia.
 Operación Tiger (1994), de la Guerra de Bosnia.
 HMS Tiger , buques de la Royal Navy.
 HMS Tiger Bay, buque patrullero Z-28 de la Prefectura Naval Argentina.
 Clase Tiger, clase de crucero.

Economía 
 Tiger (empresa), empresa de venta al por menor de Dinamarca.
 Tiger Electronics, empresa juguetera estadounidense.

Toponimia

en Estados Unidos 
 Tiger, localidad en el estado de Georgia.
 Tiger, pueblo fantasma en el estado de Arizona.
 Tiger, área en el estado de Washington.
 Montaña Tiger, montaña en el estado de Washington.
 Tiger, lago en Carver County, Minnesota.
 Tiger, lago en Redwood County, Minnesota.

Miscelánea 
 Tiger, función de hash diseñada por Ross Anderson y Eli Biham en 1996, en previsión de eficiencia para plataformas de 64 bits.
 Tiger (1965-), tira de prensa de Bud Blake.